

Codici 
 ORX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oriximiná (Brasile)

Geografia 
 Orx – un comune francese situato nel dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania